L'expression passer ou tomber de Charybde en Scylla, qui signifie « de pire en pire », fait référence aux monstres marins Charybde et Scylla de la mythologie grecque. On la retrouve notamment dans les titres d'œuvres suivants :
 De Charybde en Scylla (1851), une comédie écrite par Jules Verne,
 De Charybde en Scylla (1884), une nouvelle d'Anton Tchekhov,
 De Charybde... et …En Scylla, deux épisodes consécutifs de la quatrième saison de la série télévisée Prison Break.
De Charybde... et …En Scylla, deux épisodes consécutifs (20 et 21) de la quatrième saison de la série télévisée Alias.
 De Charybde en Scylla (2008), album du groupe Debout sur le Zinc
Expression issue de la mythologie gréco-romaine